Bernard Frize (1954-), un artiste français ;
 Monique Frize (1942-), une ingénieure biomédicale et professeure canadienne ;
 Nicolas Frize (1950-), un compositeur de musique contemporaine français.